Franz Rosenberger ist der Name folgender Personen:

* Franz Rosenberger (Komponist) (1895–1967), rumäniendeutscher Komponist
 Franz Rosenberger (Politiker) (1928–1986), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Franz Xaver Rosenberger (1820–1895), deutscher Fabrikant und Politiker (Zentrum), MdR